Riewerts ist der Familienname folgender Personen:

 Brar Riewerts (1914–2002), deutscher Pädagoge, Archivar und Politiker (Grüne)
 Cornelius Riewerts (1940–2012), deutscher Politiker (CDU)
 Theodor Riewerts (1907–1944), deutscher Kunsthistoriker

und der Geburtsname von 
 Friede Springer geb. Riewerts (* 1942), deutsche Verlegerin